

lokalizacje

Niemcy 
 Trebgast – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach
 Trebgast – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach
 Trebgast – rzeka, dopływ Białego Menu